Arsène Froon (1996-), un animateur, streameur et vidéaste Web français ;
 Lisanne Froon, une étudiante néerlandaise disparue le  au cours d'une randonnée en montagne, au Panama.